Toponímia:
 Cauchy-a-la-Tour, municipi francès al departament del Pas de Calais (regió de Nord – Pas de Calais)
 Estrée-Cauchy, municipi francès al departament del Pas de Calais (regió de Nord – Pas de Calais)
 Sauchy-Cauchy, municipi francès al departament del Pas de Calais (regió de Nord – Pas de Calais)
 Matemàtiques:
 Augustin Louis Cauchy (París, 1789 - Sceaux, 1857), matemàtic francès 
 Desigualtat de Cauchy-Schwarz, desigualtat de Cauchy o desigualtat de Cauchy-Bunyakovski-Schwarz 
 Distribució de Cauchy, distribució de probabilitat definida per la funció de densitat
 Equacions de Cauchy-Riemann
 Fórmula de la integral de Cauchy, part fonamental del càlcul integral de variable complexa 
 Problema de Cauchy
 Producte de Cauchy, operació referida a algunes sèries en anàlisi matemàtica que permet generalitzar la propietat de distributiva 
 Successió de Cauchy, successió tal que la distància entre els seus elements es va fent més petita a
 Teorema de Cauchy-Hadamard
 Teorema de la integral de Cauchy, part fonamental del càlcul integral de variable complexa 
 Teorema del valor mitjà de Cauchy, generalització del teorema del valor mitjà de Lagrange usat en càlcul diferencial
 Valor principal de Cauchy, mètode per assignar valors a certes integrals